Lega Nazionale A 2021-2022 – edizione della competizione di calcio femminile svizzera
 Lega Nazionale A 2021-2022 – edizione della competizione di hockey su pista maschile svizzera
 Lega Nazionale A 2021-2022 – edizione della competizione di hockey sul ghiaccio maschile svizzera
 Lega Nazionale A 2021-2022 – edizione della competizione di pallavolo femminile svizzera
 Lega Nazionale A 2021-2022 – edizione della competizione di pallavolo maschile svizzera